90-ият западен меридиан или 90° западна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Северна Америка, Атлантическия океан, Централна Америка, Тихия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност с 90-и източен меридиан.

з090-и западен меридиан